Il singolare femminile del torneo di tennis South Australian Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Jana Novotná che ha battuto in finale Jana Pospíšilová 7–5, 6–4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1988